

События 
 Консулы Публий Корнелий Руфин (патриций) и Маний Курий Дентат (плебей). (Тит Ливий, Эпитомы, XI)
 Осуждён консул Л.Постумий. Два триумфа М. К. Дентата за один срок за победу над самнитами. Самний, Северная Этрурия и Умбрия подчиняются Риму. Сабины получают римское гражданство.
 Города центральной Греции начали вступать в Этолийский союз.

Родились 
 Александр Коринфский — правитель Коринфа в III веке до н. э. из рода Антигонидов.
 Антигон Каристский — учёный грамматик, писатель.
 Ганнон Великий — государственный деятель Карфагена.
 Марк Клавдий Марцелл (середина III века до н. э.) — сын Марка Клавдия Марцелла.
 Рэйздос — фракийский царь в Одрисском государстве.

Скончались 
 Автолик из Питаны — древнегреческий астроном и математик.
 Алексарх Македонянин — древний македонский учёный, философ, полководец, правитель.
 Дикеарх — древнегреческий философ-перипатетик и учёный.
 Менандр — древнегреческий комедиограф, крупнейший мастер новоаттической комедии.
 Онесикрит — древнегреческий историк и писатель.

См. также